— крупное японское издательство, специализирующееся на публикации манги (японские комиксы). Компания возникла 10 августа 1948 года. Её возглавляет .

Журналы

Shuukan Shonen Champion

Gekkan Shonen Champion 
 — ежемесячный журнал для юношей (сёнэн), выходящий с марта 1970 года.

Young Champion 
 — ежемесячный журнал для мужчин (сэйнэн), выходящий с марта 1988 года. У этого журнала существуют два приложения — , издаваемое с июня 2006 года, и  с сентября 2008 года.

Другие журналы для мужской аудитории 
 
 
  — ежемесячный журнал для мужчин (сэйнэн). Существует с 1968 года.
  — первый специализированный японский журнал манги о гольфе. Существует с 1985 года.

Манга для женской аудитории

Исчезнувшие журналы 
 
 
  и

Примечания

Ссылки 
 
 

Издательства, основанные в 1948 году
Издатели манги
Издательства Японии
Компании Токио